Первозданная история — название, данное учеными-библеистами первым 11 главам книги Бытия, описывающим историю первых лет существования мира. В ней рассказывается, как Бог создаёт мир и всех его обитателей и помещает в Эдемском саду первых мужчину и женщину (Адама и Еву), как первая человеческая пара изгоняется от лица Божественного, о последовавшем вскоре первом убийстве и решении Бога уничтожить мир и спасти только праведного Ноя и его сыновей. Потом от них произойдёт и распространится по всему миру новое человечество, но, хотя оно будет таким же грешным, как древнее, Бог решил никогда не уничтожать его вновь через потоп. История заканчивается на Фарре, отце Авраама, от которого произойдёт богоизбранный народ.

Структура и содержание 
Повествование содержит некоторые из самых известных историй Библии, а также ряд родословных, помещенных после повторяемой 5 раз формулы Толдот («вот родословие…»):
• "Вот родословие неба и земли (Бытие 1:1-4:26)
 — Повествовании о творении книги Бытия (1 и 2 главы)
 — Повествовании об Эдеме (история Адама и Евы и их изгнания из Рая) — Каин и Авель и первое убийство

• Книга Родословия Адама (5:1-6:8) (на иврите включает в себя слово «книга»)

 — первая из двух родословных книги Бытия повествует о Кенеях — потомках Каина, которые придумали различные аспекты цивилизованной жизни
 — вторая родословная — потомки Сифа, третьего сына Адама, от которого впоследствии произошли Ной и Авраам
 — Сыны Божии, которые сочетались с «дочерьми человеческими»; Исполины, «славные люди», из-за которых Бог уничтожил мир (первое повествование)

• Родословие Ноя (6-9:28)

 — Причины, по которым Бог наслал потом (второе повествование), его предупреждение Ною, и строительство Ковчега
 — Повествование о потопе книги Бытия — мир разрушен и создан заново
 — Завет Бога с Ноем, в котором Бог обещает никогда не уничтожать мир водой
 — Ной Виноградарь (изобретение вина), его пьянство, три сына, и проклятие Ханаана

• Родословие сыновей Ноя (10:1-11:9)

 — Таблица народов (сыновей Ноя и родоначальников народов мира), и как они оказались рассеяны по всей Земле вследствие Вавилонского Столпотворения)

• Родословие Сима (11:10-26)

 — потомки Ноя по линии Сима до Фарры, отца Авраама

История составления

Источники книги Бытия 
Большинство ученых сходятся во мнении, что Тора, собрание из пяти книг, первой из которой является книга Бытия, приняла подобный современному вид в V в. до н. э. Книга Бытия составлена из ряда различных «источников», среди которых принято выделять Священнический кодекс, Яхвист и Элохист — последние два зачастую именуются «не-священническими», однако Элохист отсутствует в Первозданной истории, поэтому в отношении Первозданной истории термины «не-священнический» и «Яхвист» могут использоваться взаимозаменяемо.

Отношения Первозданной истории к Бытие 12-50 
1-11 главы книги Бытия почти не связаны с остальной частью книги. Например, имена героев и место действия — Адам (человек) и Ева (жизнь), Земля Нод («блуждающая»), и так далее, — носят скорее символический, чем реальный характер. Большая часть повествования состоит из списков вещей, произошедших в первый раз: первое убийство, первое вино, первый строитель империи. Примечательно, что почти никто из людей, мест или историй, упомянутых в ней, не встречается нигде больше в Библии. Это заставило некоторых ученых предположить, что введение было добавлено к книге Бытия и Пятикнижию впоследствии в композиционных целях. Как поздно это произошло остается предметом для дискуссий: одни считают, что это произошло в эллинистическую эпоху, то есть не раньше, чем в первые десятилетия 4 века до н. э.; с другой стороны, некоторые ученые, в частности, Джон Ван Сетерс, датируют Яхвист временем Вавилонского плена (6 век до н. э.) именно потому, что Первозданная история содержит значительные следы влияния вавилонской мифологии.

Мифы Месопотамии (и Египта) и Первозданная история 
В Первозданной истории отражены многочисленные Месопотамские (и один Египетский) мифы. Миф об Атрахасис, например, был первой записью масштабного потопа, и является источником рассказа о Великом Потопе. В нижеследующей таблице перечислены мифы, являющиеся источниками различных библейских сюжетов.

Тематический и богословский аспекты

Творение, разрушение и воссоздание заново 
История рассказывает о том, как Бог создает мир, который «хорош» (каждый акт творения 1 главы книги Бытия заканчивается тем, что Бог отмечает, что это — «хорошо»), и как зло поражает его через непослушание (история Эдема) и насилие (Каин и Авель).

Хронология 
Повествование книги Бытия о творении служит отправной точной библейской хронологии, разработанной системой временных отрезков, как скрытых, так и явных, охватывающей фиктивную 4000-летнюю историю мира. Начиная со дня творения и до Авраама, время считается путем сложения друг с другом возраста патриархов на момент рождения первого сына. Представляется возможным, что время потопа не планировалось включать в хронологию, — например, Шем, рожденный за 100 лет до потопа, «зачал» своего первенца за два года до этого, в связи с чем, его возраст должен был составлять 102 года, однако Быт. 11:10-11 отмечает, что ему было только 100, указывая на то, что время приостановилось. Период с рождения сына Шема до переселения Авраама в Ханаан составлял 365 лет. Длина этого периода дублирует временной промежуток жизни Еноха, который также составлял 365 лет (количество лет равно количеству дней в году). От Адама до Потопа жили 10 патриархов, и между Потопом и Авраамом жили также 10 патриархов. Септуагинта добавляет ещё одного предка, делая, таким образом, число представителей второй группы равным 10, начиная со времен Потопа до Фарры. Ной и Фарра имели по три сына каждый, из которых первенец считался наиболее важным.

Комментарии

Примечания

Литература 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  

Книга Бытия